Успение Богородично може да се отнася за:

 Успение на Пресвета Богородица – един от големите християнски празници;

 Православни църкви
 В България
 Успение Богородично (Арчар)
 Успение Богородично (Банско)
 Успение Богородично (Бождово)
 Успение Богородично (Варна) – митрополитска катедрала
 Успение Богородично (Велико Търново)
 Успение Богородично (Габрово)
 Успение Богородично (Гега)
 Успение Богородично (Годлево)
 Успение Богородично (Голешово)
 Успение Богородично (Гоце Делчев)
 Успение Богородично (Делчево)
 Успение Богородично (Добринище)
 Успение Богородично (Добротино)
 Успение Богородично (Долене)
 Успение Богородично (Долно Драглище)
 Успение Богородично (Държаново)
 Успение Богородично (Златоград)
 Успение Богородично (Игралище)
 Успение Богородично (Илинден)
 Успение Богородично (Карлово)
 Успение Богородично (Кашина)
 Успение Богородично (Ковачево)
 Успение Богородично (Копривщица)
 Успение Богородично (Кърпелево)
 Успение Богородично (Кюстендил)
 Успение Богородично (Лъки)
 Успение Богородично (Ново село, Видинско)
 Успение Богородично (Пазарджик)
 Успение Богородично (Петрич)
 Успение Богородично (Плоски)
 Успение Богородично (Русе)
 Успение Богородично (Сапарево)
 Успение на Пресвета Богородица, Сланотрън
 Успение Богородично (Трекляно)
 Успение Богородично (Тръстеник)
 Успение Богородично (Търговище)
 Успение Богородично (Узунджово)
 Успение Богородично (Филипово)
 Успение Богородично (Хасково)

 В други страни
 Успение Богородично (Агиос Продромос)
 Успение Богородично (Айдонохори)
 Успение Богородично (Ано Скотина)
 Успение Богородично (Ардамери)
 Успение Богородично (Боровец)
 Успение Богородично (Брод)
 Успение Богородично (Ваташа)
 Успение Богородично (Веланидия)
 Успение Богородично (Велвендо)
 Успение Богородично (Велес)
 Успение Богородично (Велестово)
 Успение Богородично (Велушина)
 Успение Богородично (Витачища)
 Успение Богородично (Влохос)
 Успение Богородично (Воден)
 Успение Богородично (Галатища)
 Успение Богородично (Гари)
 Успение Богородично (Градобор)
 Успение Богородично (Грачаница)
 Успение Богородично (Гумендже)
 Успение Богородично (Гявато, Битолско)
 Успение Богородично (Гявато, Богданско)
 Успение Богородично (Дафнеро)
 Успение Богородично (Дебър)
 Успение Богородично (Дивле)
 Успение Богородично (Дилофо)
 Успение Богородично (Драгобраще)
 Успение Богородично (Долени)
 Успение Богородично (Долно Дупени)
 Успение Богородично (Дъбнище)
 Успение Богородично (Еани)
 Успение Богородично (Елати)
 Успение Богородично (Енидже Вардар)
 Успение Богородично (Епаноми)
 Успение Богородично (Ератира)
 Успение Богородично (Журче)
 Успение Богородично (Злетово)
 Успение Богородично (Зографски манастир) - църква в Зографския манастир
 Успение Богородично (Кавала)
 Успение Богородично (Каландра)
 Успение Богородично (Калапот)
 Успение Богородично (Калъчково)
 Успение Богородично (Карея)
 Успение Богородично (Книди)
 Успение Богородично (Кондариотиса)
 Успение Богородично (Костур)
 Успение Богородично (Крива круша)
 Успение Богородично (Крушево)
 Успение Богородично (Куманич)
 Успение Богородично (Купа)
 Успение Богородично (Кяфасан)
 Успение Богородично (Лазарадес)
 Успение Богородично (Лесново)
 Успение Богородично (Леуново)
 Успение Богородично (Ливадища)
 Успение Богородично (Лиговици)
 Успение Богородично (Литохоро)
 Успение Богородично (Лубеница)
 Успение Богородично (Матейче)
 Успение Богородично (Матка)
 Успение Богородично (Мертатово)
 Успение Богородично (Модрич)
 Успение Богородично (Неа Силата)
 Успение Богородично (Неманици)
 Успение Богородично (Нестрам)
 Успение Богородично (Нивици)
 Успение Богородично (Никити)
 Успение Богородично (Ново село, Щипско)
 Успение Богородично (Омск) – митрополитска катедрала
 Успение Богородично (Риза)
 Успение Богородично (Ризомата)
 Успение Богородично (Рякия)
 Успение Богородично (Панорама)
 Успение Богородично (Пантелейски манастир)
 Успение Богородично (Патарос)
 Успение Богородично (Пистико)
 Успение Богородично (Пори)
 Успение Богородично (Портария)
 Успение Богородично (Постолар)
 Успение Богородично (Самарина)
 Успение Богородично (Света гора)
 Успение Богородично (Скрижово)
 Успение Богородично (Слимница)
 Успение Богородично (Смоймирово)
 Успение Богородично (Спилео)
 Успение Богородично (Старавина)
 Успение Богородично (католическа църква в Струмица)
 Успение Богородично (Субашкьой)
 Успение Богородично (Текелиево)
 Успение Богородично (Трескавец)
 Успение Богородично (Фрурио)
 Успение Богородично (Царево село)
 Успение Богородично (Яновени)

 Православни манастири
 В България
 Троянски манастир – ставропигиален манастир на Българската православна църква
 Батошевски манастир
 Изворски манастир
 Соколски манастир

 В други страни
 Беровски манастир „Успение Богородично“
 Успение Богородично (Калища) – ставропигиален манастир на Македонската православна църква
 Успение Богородично (Матка) – манастир на Македонската православна църква
 Успение Богородично (Рендина) – ставропигиален манастир на Вселенската патриаршия в Аграфа, Гърция